El acrónimo OSM puede referirse a:

 OpenStreetMap, proyecto colaborativo para generar cartografía libre.
 Organización Sionista Mundial.
 Orquesta Sinfónica de Montreal.
 Orquesta Sinfónica de Madrid.
 Aeropuerto Internacional de Mosul (Irak), en su código IATA.
 OSM (Online Soccer Manager)
Orden de los Servitas

Acrónimos